

Localidades

Matosinhos (São João del Rei)

Matosinhos
Matosinhos (freguesia)

Desambiguação